Steghof steht für
 Steghof (Naturns), Ortsteil der Marktgemeinde Naturns, Südtirol
 Steghof (Scheibbs), Herrschaftliches Gebäude in Scheibbs, Niederösterreich
 Steghof (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern